Lavoûte ist der Name zweier Gemeinden im französischen Département Haute-Loire:

 Lavoûte-Chilhac
 Lavoûte-sur-Loire

Siehe auch:
 La Voûte